OpenWrt — встраиваемая операционная система, основанная на ядре Linux, предназначенная, в первую очередь, для домашних маршрутизаторов (роутеров, от ). Основные компоненты включают в себя ядро Linux, util-linux, uClibc или musl и BusyBox. Размер всех компонентов оптимизирован в связи с тем, что в большинстве домашних маршрутизаторов сильно ограничен объём памяти.

Исторически для настройки OpenWrt используется интерфейс командной строки, однако одной из опций является веб-интерфейс (он включен для большинства устройств в стандартном дистрибутиве OpenWrt), также предоставляющий возможности по настройке OpenWrt, хотя и менее полные. Техническая поддержка традиционно осуществляется с помощью форума и IRC-канала.

История 
Проект OpenWrt был начат в 2004 году после того, как Linksys создала прошивку для своих беспроводных маршрутизаторов популярной в то время серии WRT54G с открытым исходным кодом, лицензированным по Стандартной общественной лицензии GNU. В соответствии с условиями этой лицензии Linksys должна была сделать исходный код своей модифицированной версии доступным по той же лицензии, что позволило независимым разработчикам создавать свои производные версии.

Изначально поддержка ограничивалась серией , но постепенно расширилась и включает в себя чипсеты других производителей, в том числе и x86. Наиболее популярными в рамках проекта долгое время являлись серии Linksys WRT54G и Asus WL500G.

В 2016 году восемь активных разработчиков OpenWrt вышли из проекта и создали собственный форк  (). Это решение было ими принято из-за нерешённых проблем управления в проекте OpenWrt, накопившихся за долгое время. В 2017 году вышел первый релиз LEDE, а в 2018 году оба проекта (OpenWrt и LEDE) объединились на принципах разработки, отработанных в LEDE: предсказуемый цикл разработки, более либеральные по сравнению с прежним OpenWrt правила приёма изменений в код, прозрачный и публичный процесс принятия решений.

Особенности 
Главной отличительной особенностью OpenWrt является полная поддержка файловой системы JFFS2, которая позволила устанавливать дополнительное программное обеспечение из репозитория OpenWrt (для этого ранее использовался менеджер пакетов , ныне — ). Это позволило сделать OpenWrt легко настраиваемой операционной системой, адаптируемой для конкретного применения. В версиях для маршрутизаторов, имеющих объём флеш-памяти 4 Мб и больше, обычно используется и файловая система SquashFS для хранения неизменной системы, и оверлей на файловой системе JFFS2 (оверлей — совмещение изменяемых и неизменяемых файлов в одном каталоге). В таком случае менее эффективно используется пространство, так как изменения хранятся в отдельном разделе, но оверлей позволяет легко произвести откат к настройкам по умолчанию.

Стандартная прошивка предоставляет базовый набор функций, а в постоянно разрабатываемой версии «trunk» отсутствует предустановленный веб-интерфейс. Для расширения функциональности используются (дополнительные) пакеты. В обзорах отмечается неудобство веб-интерфейса для неопытных пользователей.

Настройка OpenWrt производится с помощью командной строки (с оболочкой ash), набора скриптов UCI (Unified Configuration Interface — унифицированный интерфейс конфигурирования), или основанного на нём веб-интерфейса LuCI . В репозитории доступно более 3500 пакетов программ, доступных для установки с помощью системы управления пакетами .

Типы поддерживаемых подключений 
Благодаря возможности самостоятельной компиляции прошивки (в том числе и ядра), использование OpenWrt позволяет реализовать практически все известные методы организации сетей.
По умолчанию в готовых официальных дистрибутивах возможно использование следующих подключений:
 Static IP
 DHCP Client
 PPTP
 PPPoE (в том числе и DualAccess PPPoE)

UCI и LuCI 
Для традиционной настройки Unix-подобных систем необходимо заполнение большого количества текстовых файлов конфигурации, большинство которых имеет различный синтаксис, и вызов большого количества утилит командной строки с разнообразными параметрами, что требует создания и отладки достаточно сложных скриптов (сценариев).

Вместо этого OpenWrt предлагает унифицированный интерфейс конфигурации UCI  (), позволяющий управлять большинством системных параметров с помощью единого синтаксиса файлов конфигурации и командной строки.

Файлы конфигурации UCI находятся в ветке /etc/config и в общем случае не предназначены для редактирования человеком. Для просмотра и изменения параметров конфигурации служит утилита uci. При выполнении команд uci set создаётся временная конфигурация, рабочая же конфигурация не изменяется. Команда uci revert отменяет изменения, сделанные во временной конфигурации, что также не затрагивает рабочей. Фактическое применение конфигурации происходит только по команде uci commit, которая переводит унифицированное описание конфигурации во взаимно-связанное, непротиворечивое состояние традиционных файлов конфигурации и сценариев.

Стандартный web-интерфейс LuCI  ( — интерфейс конфигурации на Lua) использует UCI для получения сведений о системе и внесения изменений в её конфигурацию.

X-Wrt 
Родственный проект X-Wrt является расширением OpenWrt для конечного пользователя. OpenWrt является базовой системой с минимальным веб-интерфейсом для настройки опций. Основным расширением X-Wrt является webif², веб-интерфейс, имеющий около 40 страниц с опциями настройки маршрутизатора. Webif² включает в себя графики сетевого трафика и системного мониторинга, страницы настройки и контроля сети, беспроводного соединения и безопасности. Настройки предусмотрены для следующих сервисов: ведение логов, загрузка, cron, NVRAM, редактирование текста, управление , SNMP, резервное копирование и восстановление, обновление прошивки, WAN, VLAN, Wi-Fi, WEP, WPA, WDS, MAC filtering, Firewall, Port forwarding, DHCP, Dnsmasq, Hostnames, IP control, Routing, UPnP, QoS, DynDNS, Wake-on-LAN, OpenVPN, PPTP и точка доступа Wi-Fi.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт OpenWrt 
 Документация решений в OpenWrt  — H-Wrt
 
 
 
 

Программное обеспечение маршрутизаторов
Свободные альтернативные прошивки
Свободное сетевое программное обеспечение
Встраиваемый Linux
Свободное программное обеспечение, написанное на Lua
Wi-Fi